Бенуа Пуліо (1986) — канадський хокеїст, нападник.
Марк-Антоніо Пуліо (1985) — канадський хокеїст.

Французькі прізвища‎